Este artigo é sobre o político social-democrata. Sobre o político comunista veja Carlos Alfredo de Brito.

Carlos Eugénio Pereira de Brito (19 de novembro de 1935) é um engenheiro civil e político português.

Biografia 
Além de deputadohttps://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1235, Ocupou o cargo de Ministro da Defesa Nacional no XI Governo Constitucional.

Funções governamentais exercidas 
 XI Governo Constitucional
 Ministro da Defesa Nacional

Engenheiros civis de Portugal
Carlos Brito
Presidentes da Câmara Municipal do Porto